ZV est un symbole, qui signifie :
 zettavolt, unité de mesure de force électromotrice

zV est un symbole, qui signifie :
 zeptovolt, unité de mesure de force électromotrice